Fünfeichen bezeichnet

 Fünfeichen (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Fünfeichen (Neubrandenburg), Ortsteil der Kreisstadt Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 und das dort befindliche Lager, genutzt als 
 Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg: Stammlager Neubrandenburg/Fünfeichen
 NKWD-Speziallager 1945 bis 1949: Speziallager Nr. 9 Fünfeichen
 Fünfeichen (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Fünfeichen (Schlaubetal), Ortsteil der Gemeinde Schlaubetal, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Fünfeichen (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern